Boone ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Boone (1831–1886), US-amerikanischer Politiker
 Benjamin Boone (* 1963), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist, Komponist und Musikpädagoge
 Benson Boone (* 2002), US-amerikanischer Sänger
 Bernard Boone (* 1919), französischer Hockeyspieler
 Bryan Billy Boone, US-amerikanischer Schauspieler und Stuntman
 Cheryl Boone Isaacs (* 1949), US-amerikanische PR-Beraterin und Funktionärin der AMPAS
 Chester Boone (1906–1988), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Daneen Boone, kanadische Schauspielerin

 Darnell Boone (* 1980), US-amerikanischer Boxer
 Debby Boone (* 1956), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Ezekiel Boone, Pseudonym des kanadischen Schriftstellers Alexi Zentner (* 1973)
 Fernand Boone (1934–2013), belgischer Fußballspieler
 Harvey Boone (um 1898–1939), US-amerikanischer Jazzsaxophonist und -klarinettist
 Herman Boone (1935–2019), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Jason Gregory Boone (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jessica Boone (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Josh Boone (* 1979), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Josh Boone (Basketballspieler) (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Laurence Boone (* 1969), französische Ökonomin, Chefökonomin der OECD
 Lester Boone (1904–1989), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Levi Boone (1808–1882), US-amerikanischer Politiker
 Mark Boone Junior (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Megan Boone (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Onita Boone (* 1965), US-amerikanische Sängerin
 Pat Boone (* 1934), US-amerikanischer Sänger
 Rachelle Boone-Smith (* 1981), US-amerikanische Leichtathletin
 Randy Boone (* 1942), US-amerikanischer Schauspieler

 Thomas Boone († 1812), britischer Politiker, Gouverneur der Province of South Carolina und der Province of New Jersey
 Tiffany Boone (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin
 Viktor Boone (* 1998), belgischer Fußballspieler

Boone ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boone (Arkansas), im Boone County
 Boone (Colorado), im Pueblo County
 Boone (Iowa), im Boone County
 Boone (Kentucky), im Rockcastle County
 Boone (Mississippi), im Coahoma County
 Boone (Missouri), im Franklin County – nicht mehr existent
 Boone (Nebraska), im Boone County
 Boone (North Carolina), im Watauga County
 Boone (Oklahoma), im Caddo County
 Boone (Pennsylvania), im Somerset County
 Boone (Tennessee), im Washington County
 Boone (Texas), im Hale County
 Boone (Virginia), im Chesapeake (city) County
 Boone (West Virginia), im Fayette County – nicht mehr existent
 Boone Fork (North Carolina)
 Boone Furnace (Kentucky)
 Boone Grove (Indiana)
 Boone Heights (Kentucky)

im NRHP gelistete Objekte:
 Boone Bridge, in Boone, Iowa, ID-Nr. 98000761
 Boone Bridge 2, in Boone, Iowa, ID-Nr. 98000765
 Boone County Distillery Cooperage, in Petersburg, Kentucky, ID-Nr. 88003255
 Boone County Distillery Superintendant’s House and Guest House, in Petersburg, Kentucky, ID-Nr. 88003256
 Boone County Jail, in Harrison, Arkansas, ID-Nr. 76000388
 Boone Creek Rural Historic District, in Lexington, Kentucky, ID-Nr. 94000839
 Boone Hall Plantation House and Historic Landscape, in Mount Pleasant, South Carolina, ID-Nr. 93001512
 Boone River Bridge, in Goldfield, Iowa, ID-Nr. 98000457
 Boone Road Historic District, in Eden, North Carolina, ID-Nr. 87001455
 Boone Santa Fe Railroad Depot, in Boone, Connecticut, ID-Nr. 97000618
 Boone Tavern Hotel, in Berea, Kentucky, ID-Nr. 95001527
 Boone Viaduct, in Boone, Iowa, ID-Nr. 78001207
 Boone-Douthit House, in Pendleton, South Carolina, ID-Nr. 97000742
 Boone-Murphy House, in Pine Bluff, Arkansas, ID-Nr. 79000442
 Boone’s Mounds, in Calion, Arkansas, ID-Nr. 80000774
 Boone’s University School, in Berkeley, Kalifornien, ID-Nr. 82000994
 Boone-Withers House, in Waynesville, North Carolina, ID-Nr. 83001889
 Daniel Boone Homestead Site and Bertolet Cabin, in Birdsboro, Pennsylvania, ID-Nr. 72001090
 Daniel Boone House, in Defiance, Missouri, ID-Nr. 73002175
 Daniel Boone School, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 86003265
 John W. Boone House, in Columbia, Missouri, ID-Nr. 80002309
 Nathan Boone House, in Ash Grove, Missouri, ID-Nr. 69000103

Siehe auch:
 Boone County
 Boone Lake
 Boone Township
 Boone Trail
 Bone
 Boon
 Buhne